Искатлан има више значења:

 Искатлан (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Искатлан (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Искатлан, Сан Педро (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику